Reppa ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Reppa (geboren vor 1960), österreichischer Komponist
 Robert Bruce Reppa (Robert Reppa; 1920–2005), amerikanischer Offizier und Politologe

Reppa bezeichnet
 Reppa (Gewässer), Fluss in Norwegen
 Reppa (Fjord), Fjord in Norwegen
 Reppa kraftverk, Kraftwerk in Norwegen

Siehe auch
 Repa